Riemen () steht für:

 in der Technik einen länglichen Streifen, oft als Endlosschleife, aus flexiblem Material, zur Übertragung von Zugkraft und damit Drehmoment (Transmission) oder Stellposition, siehe Riemengetriebe oder auch Treibriemen
 Packriemen, Lederstreifen, der an den Enden mit Schnallen versehen ist und ähnlich wie Gurtbänder zur Befestigung dient
 Fangriemen, zur Sicherung eines Gegenstandes
 Faustriemen, Waffenzubehör
 im Reitsport:
 Aufsteigriemen
 Pullerriemen
 Schweifriemen
 Streichriemen, Rasierzubehör
 lederner Schnürsenkel
 anderes Wort für Gürtel
 umfangreichen Zeitungsartikel, im Journalistenjargon  
 Riemen (Rothaargebirge), Berg im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen
 Riemen (Schifffahrt) (von althochdeutsch  aus lateinisch ), in Seefahrt und Schiffbau ein Vortriebsmittel für Ruderboote und Ruderschiffe
 Gebetsriemen

Riemen ist der Familienname folgender Personen:
 Karolina Riemen-Żerebecka (* 1988), polnische Freestyle-Skisportlerin

Siehe auch: